Список лучших альбомов США 2011 года (Billboard Year End Charts) — итоговый список наиболее популярных альбомов журнала Billboard по данным продаж за 2011 год.

История 
Итоговый список 2011 года был опубликован 8 декабря, в него вошли данные об альбомах, находившихся в чартах с 4 декабря 2010 по 26 ноября 2011 года. Первое место занимает певица Адель с альбомом «21», возглавлявшим хит-парад Billboard 200 тринадцать недель.

См. также 
 Лучшие синглы США 2011 года по версии Billboard
 Список кантри-альбомов № 1 в США в 2011 году (Billboard)
 Список альбомов № 1 в США в 2011 году (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 2011 году (Billboard)
 Список кантри-хитов №1 2011 года (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Обзор итоговых чартов журнала Billboard 2011 года
 Top 200 лучших альбомов по годам (Архив журнала Billboard)

Чарты Billboard 2011 года
Списки лучших альбомов в США по годам (Billboard)